João Araújo (empresário), empresário e produtor musical brasileiro;
 João Eduardo Farias de Araújo, físico e poeta brasileiro, também conhecido por João Araújo;
 Johnny Araújo, cineasta brasileiro, também conhecido por João Araújo.

Desambiguações de antropônimos